

Informatica 
 .z6 – estensione file Z-code per Z-machine

Altro 
 Z6 Theodor Riedel – cacciatorpediniere tedesco della classe Zerstörer 1934 A